CSZ steht für:
 Cubic Stabilized Zirconia, tetragonal stabilisiertes Zirconiumdioxid
 Shenzhen Airlines (ICAO-Code), chinesische Fluggesellschaft

csz steht für:
 Hanis (ISO-639-3-Code), eine der beiden ausgestorbenen Coos-Sprachen

Abkürzung